Chrysanthemoides Tourn. ex Fabr. è un genere di piante della famiglia delle Asteraceae (sottofamiglia Asteroideae, tribù Calenduleae).

Tassonomia
Comprende 2 specie:
 Chrysanthemoides incana (Burm.f.) Norl.
 Chrysanthemoides monilifera (L.) Norl.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
Generi di Asteraceae

Altri progetti 

Asteroideae